Церква Святої Трійці, Троїцька церква в Києві — назва низки православних церков у місті Київ, Україна, присвячених Святій Трійці.

Діючі 
 Свято-Троїцька церква (Китаївська пустинь) — головна церква Китаївської пустині, зведена у 1763—1767 роках.
 Троїцька церква Свято-Троїцького Іонинського монастиря — головна церква Свято-Троїцького Іонинського монастиря, зведена у 1871—1872 роках.
 Троїцька надбрамна церква — церква у комплексі Києво-Печерської лаври.

Зруйновані 
 Троїцька церква на Батиєвій горі — церква на Батиєвій горі, відкрита у пристосованому приміщенні 1916 року і закрита 1931 року. З 2001 року відновлена у пристосованому приміщенні на вулиці Докучаєвській.
 Троїцька церква на Замковій горі — кладовищенська церква Флорівського монастиря. Стояла на Замковій горі, зведена у 1857 році та зруйнована у 1938 році.
 Троїцька церква (Нова Забудова) — церква в місцевості Нова Забудова, на розі Великої Васильківської та Жилянської вулиць. Збудована у 1856—1859, зруйнована у 1963 році. Відбудовується з 2011 року.
 Троїцька церква (Старе місто) — церква у Старому місті. Розташовувалася біля Софійської площі, зведена у XVII столітті та розібрана у 1858 році.